Santa Catalina, versione iberica di Santa Caterina (variante Santa Catarina), dà il nome a numerose località americane e asiatiche:

America 
Argentina
Santa Catalina, dipartimento e comune (capitale dipartimentale) nella provincia di Jujuy
Santa Catalina, comune nella provincia di Córdoba
Santa Catalina, comune nella provincia di Santiago del Estero
Colombia
Santa Catalina, comune del dipartimento di Bolívar
Isola di Santa Catalina (Colombia), piccola isola satellite vicino all'estremità settentrionale dell'isola caraibica di Providencia, nel dipartimento colombiano di San Andrés Y Providencia, arcipelago di isole che fronteggiano la costa atlantica del Nicaragua
Guatemala
Santa Catalina la Tinta, comune del dipartimento di Alta Verapaz
Messico
Santa Catalina, isola nel golfo di California, stato della Bassa California del Sud
Panama
Santa Catalina, città costiera sul Mar dei Caraibi, Golfo de Los Mosquitos
Perù
Santa Catalina, Amazzonia
Monastero di Santa Catalina nel Perù
Porto Rico
Palazzo di Santa Catalina, palazzo residenziale del governatore di Porto Rico sito nella Vecchia San Juan
Stati Uniti d'America
Isola di Santa Catalina, isola che fronteggia la costa californiana, circa 35 km a sud di Los Angeles, forma il Canale di San Pedro, fra essa stessa e la costa del golfo di Santa Catalina
Golfo di Santa Catalina, tratto dell'oceano Pacifico lungo la costa californiana fra Long Beach e San Diego
Monti Santa Catalina, gruppo montuoso a nord di Tucson, Arizona
Venezuela
Santa Catalina, cittadina dello Stato venezuelano di Apure, sita sull'omonimo fiume, al confine con lo Stato di Barinas

Asia 
Filippine
Santa Catalina, municipalità nella provincia di Ilocos Sur
Santa Catalina, municipalità nella provincia di Negros Oriental
Isole Salomone 
Isola di Santa Catalina, piccola isola delle Isole Salomone sita all'estremità sud-occidentale dell'isola di Makira (San Cristobàl), stato di Makira-Ulawa